Железнодорожный транспорт в Демократической Республике Конго — железнодорожный транспорт в Демократической Республике Конго.

Общая протяжённость железнодорожных линий страны — 4007 км (2014), в том числе 3882 км — капская колея (1067 мм), из которых электрифицированы 858 км (2014), 125 км — метровая колея. По протяжённости железных дорог Демократическая Республика Конго занимает 48-е место в мире. Большая часть железных дорог сосредоточена в бывшей провинции Катанга и предназначена для транспортировки минерального сырья. Железнодорожное сообщение с Дар-эс-Саламом в Танзании, Лобиту в Анголе (сообщение с портом Бенгела было прекращено с 1970 года), Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и ЮАР. В 1997 железные дороги Демократической Республики Конго национализированы.

Действуют железнодорожные компании  (SNCC) и  (ONATRA).

Примечания 

Транспорт в Демократической Республике Конго
Демократическая Республика Конго